Шаро́нов — російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Шаронова Наталія Валеріївна — завідувач кафедри комп'ютерного моделювання процесів та систем, відзначена орденом княгині Ольги III ступеня.

Чоловіки 
 Шаронов Всеволод Васильович (1901–1964) — російський астроном.
 Шаронов Михайло Андрійович (1881, Бєлгород — 1957, Київ) — український художник.
 Шаронов Роман Сергійович (* 1976) — російський футболіст, захисник. Учасник Чемпіонату Європи 2004 року.

Див. також 
 Шаронов (марсіанський кратер)

Примітки 

Російські прізвища